Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1996./97. je bilo šesto izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je šesti put zaredom bila  Mladost - Hrvatska Lutrija iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

Poveznice 
 2. HVL 1997.
 3. HVL 1997.
 4. HVL 1997.

1996-97